John Plumb ist der Name folgender Personen:

* John Plumb (Maler) (1927–2008), britischer Maler 
 John H. Plumb (1911–2001), britischer Historiker
 John Michael Plumb (* 1940), US-amerikanischer Vielseitigkeitsreiter